Ключ-трава, гронянка (Botrychium) — рід папоротеподібних рослин родини вужачкові (Ophioglossaceae). Включає 36 видів, поширених у помірній зоні північної півкулі. У флорі України відомо п'ять рідкісних видів цього роду.

Види 
 Botrychium acuminatum Wagner (1990)
 Botrychium arisanense (Masam.) Masam. (1936)
 Botrychium ascendens Wagner (1986)
 Botrychium australe R. Br. (1810)
 Botrychium biforme Col. (1886)
 Botrychium biternatum (Sav.) Underw. (1896)
 Botrychium boreale (Fr.) Milde (1857) — Гронянка північна
 Botrychium campestre Wagner & Farrar (1986)
 Botrychium chamaeconium Bitter & Hier. (1900)
 Botrychium crenulatum Wagner (1981)
 Botrychium daucifolium (Wall.) Hook. & Grev. (1830)
 Botrychium decompositum Mart. & Gal. (1842)
 Botrychium decurrens Ching (1959)
 Botrychium dissectum Spreng. (1804)
 Botrychium dusenii (Christ) Alston (1960)
 Botrychium echo Wagner (1983)
 Botrychium formosanum Tagawa (1940)
 Botrychium gallicomontanum Farrar & Johnson-Groh (1991)
 Botrychium hesperium (Maxon & Clausen) Wagner & Lellinger (1981)
 Botrychium japonicum (Prantl) Underw. (1898)
 Botrychium javanicum (Sahashi) comb. ined.
 Botrychium jenmanii Underw. (1900)
 Botrychium lanceolatum (S. G. Gmelin) Angström (1854)
 Botrychium lanuginosum (Wall.) Hook. & Grev. (1828)
 Botrychium lineare W.H.Wagner (1994)
 Botrychium longipedunculatum Ching (1959)
 Botrychium lunaria (L.) Swartz (1802)  — Гронянка півмісяцева
 Botrychium lunarioides (Michx.) Swartz (1806)
 Botrychium manshuricum Ching (1959)
 Botrychium matricariifolium (Döll) A. Braun ex Koch (1847) — Гронянка ромашколиста
 Botrychium microphyllumv (Sahashi) M.Kato (1995)
 Botrychium minganense Vict. (1927)
 Botrychium modestum Ching (1959)
 Botrychium montanum Wagner (1981)
 Botrychium mormo Wagner (1981)
 Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. (1859) — Гронянка багатороздільна
 Botrychium nipponicum Mak. (1916)
 Botrychium officinale Ching (1959)
 Botrychium oneidense (Gilb.) House (1905)
 Botrychium pallidum Wagner (1990)
 Botrychium paradoxum Wagner (1981)
 Botrychium parvum Ching (1959)
 Botrychium pedunculosum Wagner (1986)
 Botrychium pinnatum H. St. John (1929)
 Botrychium pseudopinnatum Wagner (1990)
 Botrychium pumicola Coville (1900)
 Botrychium rugulosum Wagner (1982)
 Botrychium schaffneri Underw. (1903)
 Botrychium simplex E. Hitchc. (1823) — Гронянка проста
 Botrychium socorrense W.H.Wagner (1989)
 Botrychium spathulatum Wagner (1990)
 Botrychium strictum Underw. (1902)
 Botrychium subbifoliatum Brackenr. (1854)
 Botrychium sutchuanense Ching (1959)
 Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. (1801)
 Botrychium tibeticum (Ching) comb. ined.
 Botrychium triangularifolium (Sahashi) M.Kato (1995)
 Botrychium underwoodianum Maxon (1905)
 Botrychium virginianum (L.) Sw. (1801) — Гронянка віргінська
 Botrychium yunnanense Ching (1959)

Примітки 

Вужачкові
Роди папоротей